Mužská čtyřhra Stockholm Open 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švédský pár Eliase a Mikaela Ymerových, kteří v úvodním kole skončili na raketách Španělů Marca Lópeze a Fernanda Verdasca.

Vítězem se stal nejvýše nasazený rakousko-chorvatský pár Oliver Marach a Mate Pavić, který ve finále zdolal pákistánsko-nizozemské turnajové dvojky Ajsáma Kúrešího s Jeanem-Julienem Rojerem. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Marach vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (vítězové)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (finále)
  Jack Sock /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2017
ATP World Tour 2017